Akademiska föreningen kan syfta på:

 Akademiska Föreningen –  en av huvudpelarna i Lunds studentliv som har studentnationerna och studentkårerna som huvudmän
 Akademiska Föreningens konstsamling – ett av Akademiska Föreningens tretton utskott i Lund
 Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum – en samling av studentlivsrelaterade dokument och föremål, främst från Lund, ett av Akademiska Föreningens tretton utskott
 Akademiska föreningen, Linköping – en förening för anställda och före detta anställda vid Linköpings universitet